Schljachtenko ist der Familienname folgender Personen:

 Natalja Sergejewna Schljachtenko (* 1987), Triathletin
 Michail Kondratjewitsch Schljachtenko (1899–1953), russischer General und Leiter der SMAD in Sachsen-Anhalt